Televisió de Catalunya, l'empresa pública de televisió catalana depenent de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
 Televisión Canaria, la cadena de televisió autonòmica pública de les Illes Canàries.
 Televisión Cubana, la cadena de televisió pública de Cuba.